Ненапряжённый неогублённый (неогу́бленный) гла́сный за́днего ря́да ве́рхнего подъёма — один из гласных звуков, встречающийся в сравнительно небольшом числе языков Евразии.

По степени подъёма имеет более нижнюю артикуляцию, чем закрытый гласный , и более верхнюю, чем менее закрытый гласный . Относительно этих гласных ненапряжённый неогублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма [ɯ̽] (или [ʊ̜]) сдвинут к среднему ряду. В Международном фонетическом алфавите (МФА) для [ɯ̽] не предусмотрен отдельный символ. Данный звук обозначают при помощи диакритического знака  (), отмечающего положении [ɯ̽] относительно артикуляции гласной заднего ряда верхнего подъёма [ɯ], или при помощи знака меньшей лабиализации (), отмечающего положении [ʊ̜] относительно артикуляции ненапряжённой огублённой гласной заднего ряда верхнего подъёма .

Характеристика 
Ненапряжённый неогублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма выделяется следующими характеристиками:
 по степени подъёма языка: гласный верхнего подъёма — образуется при самом высоком положении языка в полости рта;
 по степени продвинутости языка вперёд или назад: гласный заднего ряда — образуется при продвижении всей массы языка назад;
 по положению губ (наличию или отсутствию лабиализации или огублённости): неогублённый гласный — образуется без округления и вытягивания губ;
 по положению мягкого нёба: ртовый — образуется при поднятом мягком нёбе, закрывающем проход воздуха в полость носа.

В языках и диалектах 
Гласный [ɯ̽] является характерной особенностью системы вокализма карпаторусинского языка, которая отличает её от систем вокализма остальных славянских языков. Гласный [ɯ̽] встречается в тюркских гагаузском и тувинском языках, а также в кумандинском наречии северноалтайского языка. Кроме того, гласный [ɯ̽] входит в систему вокализма португальского   и представлен в финно-угорских восточнохантыйском языке и в ряде говоров удмуртского языка (в частности, в бавлинском и ташлинском). Также гласный [ɯ̽] характерен для изолированного корейского языка и диалекта сорани иранского курдского языка.

В кумандинском северноалтайском и в тувинском языках фонемный статус имеет также долгая гласная [ɯ̽ː].

В карпаторусинском языке, включая лемковскую и пряшевскую литературные нормы, фонема, основным аллофоном которой является [ɯ̽], обозначается на письме графемой ы: быти «быть», дым «дым», рык «рык», чытал «читал» (в лемковском); быкы «быки», дыня «тыква», хыжа «дом», жыла «жила» (в пряшевском); ты «ты», мысель «мысль, идея», было «было», мыло «мыло» (в закарпатском). В системе гласных украинского языка и его диалектов, а также в системе гласных южнорусинского языка гласный [ɯ̽] отсутствует. В русском и белорусском языках, как и в карпаторусинском, сохранилось различение давних *y (ы) и *i (i, и), но ы при этом отличается по звучанию, представляя собой гласный среднего ряда верхнего подъёма  (помимо этого, в традициях Московской фонологической школы ы рассматривается не как самостоятельная фонема, а как вариант фонемы /і/ после твёрдых согласных). Основной аллофон фонемы /ы/ в карпаторусинских идиомах произносится под ударением между твёрдыми согласными, наиболее отчётливо его произношение отмечается после заднеязычных согласных ґ, к, х и глоттального г. При артикуляции заднеязычных и глоттальных согласных язык наиболее сильно отодвигается назад к гортани, что придаёт произношению гласного ы гортанный призвук.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Гласные заднего ряда
Неогублённые гласные
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные